Oberfladnitz bezeichnet:

 Oberfladnitz (Gemeinde Eichkögl), Ortsteil von Eichkögl, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Oberfladnitz (Gemeinde Thannhausen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Thannhausen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Oberfladnitz (Gemeinde Weitersfeld), Ortschaft und Katastralgemeinde von Weitersfeld, Bezirk Horn, Niederösterreich